Palotás, község Nógrád megyében
 Palotás, ünnepélyes tartású, lassú nemesi tánc, 19. századi társastánc és színpadi változata
 Palotás, eredetileg csárdásnak nevezett tánc Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának harmadik felvonásában